Ольховка (до 1949 года Лапинлахти, )) — деревня в Петровском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
Название Lapinlahti переводится с финского как «Лапландский залив» и относится к одним из древнейших на Карельском перешейке. 

В начале 1948 года на общем собрании переселенцев деревню Лапинлахти постановили переименовать в Ольховку. Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 

До 1940 года деревня Лапинлахти входила в состав волости Саккола Выборгской губернии Финляндской республики. 

С 1 мая 1940 года в составе Петяярвского сельсовета Раутовского района Ленинградской области.

С 1 июля 1941 года по 30 июня 1944 года, финская оккупация.

С 1 октября 1948 года в составе Петровского сельсовета Сосновского района. 

С 1 января 1949 года учитывается, как деревня Ольховка.

С 1 июля 1960 года — в составе Петровского сельсовета Приозерского района.

С 1 ноября 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. В 1965 году деревня насчитывала 201 жителя. 

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Ольховка входила в состав Петровского сельсовета.

В 1997 году в деревне Ольховка Петровской волости проживал 41 человек, в 2002 году — 45 человек (русские — 93 %).

В 2007 году в деревне Ольховка Петровского СП проживали 39 человек, в 2010 году — 64 человека.

География 
Деревня расположена в юго-восточной части района на автодороге  (Петровское — Ольховка).

Расстояние до административного центра поселения — 8 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Лосево — 4 км. 

Деревня находится на южном берегу Суходольского озера.

Демография

Достопримечательности 
Комплекс археологических памятников железного века и эпохи Средневековья, включающий: поселения, грунтовые могильники, каменные насыпи и скопление камней-чашечников. Частично повреждён строительными работами, хотя имеет статус объекта культурного наследия.

Улицы 
Береговая, Зелёная, Карьерная, хутор Ларионова, Озёрная, Сосновая, Суходольская, Центральная.

Садоводства 
Водний Мир, Зареченское, Каменный Мыс, Лесистое, Ольховка, Суванто

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района